Чейс Биби (; род. 29 марта 1985, Чикаго) — американский боец смешанного стиля, представитель легчайшей и полулёгкой весовых категорий. Выступал на профессиональном уровне в период 2006—2014 годов, известен по участию в турнирах бойцовских организаций WEC, Bellator, Dream, KOTC и др. Владел титулом чемпиона WEC в легчайшем весе.

Биография 
Чейс Биби родился 29 марта 1985 года в Чикаго, Иллинойс. Во время учёбы в старшей школе серьёзно занимался борьбой, четыре раза выигрывал чемпионат штата Иллинойс в этом виде спорта.

Начало профессиональной карьеры 
Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в апреле 2006 года, уже на 27 секунде первого раунда поймал своего соперника в «гильотину» и заставил сдаться. Дрался в различных небольших промоушенах преимущественно на территории Иллинойса — в большинстве случаев выходил из поединков победителем, в том числе одержал уверенную победу на турнире King of the Cage.

World Extreme Cagefighting 
Имея в послужном списке девять побед и только одно поражение, в 2007 году Биби привлёк к себе внимание крупной американской организации World Extreme Cagefighting и сразу же стал здесь претендентом на титул чемпиона в легчайшей весовой категории. Состоявшийся бой против действующего чемпиона Эдди Уайнленда продлился все отведённые пять раундов, в итоге судьи единогласным решением отдали победу Биби.

В сентябре 2007 года благополучно защитил полученный чемпионский пояс, выиграв по очкам у бразильца Рани Яхья.

Во время второй защиты титула в феврале 2008 года встретился с Мигелем Торресом — в первом раунде попался в «гильотину» и вынужден был сдаться, лишившись тем самым чемпионского пояса.

Последний раз дрался в клетке WEC в июне 2008 года, проиграв раздельным решением Уиллу Рибейру. После двух поражений подряд был уволен из организации.

Ultimate Warrior Challenge 
Покинув WEC, Биби присоединился к менее престижной организации Ultimate Warrior Challenge, где уже в феврале 2009 года должен был встретиться с чемпионом в легчайшем весе Майком Истоном. Тем не менее, из-за травмы колена он не смог вовремя согнать вес и вообще не появился на церемонии взвешивания, в результате чего организаторы заменили его другим бойцом Джастином Роббинсом.

Чемпионский бой между Чейсом Биби и Майком Истоном всё же состоялся чуть позже в октябре. На протяжении большей части поединка Биби находился за спиной Истона, пытаясь выйти на удушение сзади. По истечение времени боя многие сочли победителем Биби, в частности комментаторы трансляции назвали его победителем со счётом 49-46, однако двое судей с этим не согласились — таким образом было зафиксировано весьма спорное раздельное решение в пользу Истона. Впоследствии портал Sherdog признал это спорное решение «грабежом года». Сообщалось, что Атлетическая комиссия штата Виргиния проводила расследование по этому инциденту и рассматривала возможность признать поединок «несостоявшимся».

Dream 
Также с 2009 года Биби выступал в крупной японской организации Dream. Он стал участником гран-при полулёгкого веса, но уже на стартовом этапе был выбит соотечественником Джо Уорреном, выигравшим техническим нокаутом.

Затем провёл в Dream ещё два боя, проиграв японцам Ёсиро Маэде и Хироюки Такая.

Bellator Fighting Championships 
В 2011 году Чейс Биби подписал контракт с другой крупной бойцовской организацией США Bellator Fighting Championships, где принял участие в гран-при пятого сезона легчайшего веса. На квалификационном этапе он прошёл Хосе Вегу, но на стадии четвертьфиналов раздельным решением уступил бразильцу Маркусу Галвану.

Дальнейшая карьера 
Биби оставался действующим профессиональным бойцом вплоть до 2014 года, в последнее время его результаты были скромными — он потерпел пять поражений подряд от не самых сильных соперников и на этом завершил спортивную карьеру.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
| Поражение
| align=center| 24-13-1
| Винсент Изилл
| TKO (удары руками)
| CCCW: The Undertaking
| 
| align=center| 2
| align=center| 0:08
| Спрингфилд, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 24-12-1
| Райан Робертс
| Единогласное решение
| Victory Fighting Championship 42
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Омаха, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 24-11-1
| Йони Саловаара
| Сдача (удушение сзади)
| Fight Festival 33
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:48
| Хельсинки, Финляндия
|
|-
| Поражение
| align=center| 24-10-1
| Том Ниинимяки
| Единогласное решение
| Cage 22
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Вантаа, Финляндия
|
|-
| Поражение
| align=center| 24-9-1
| Тревис Маркс
| Единогласное решение
| Bellator 90
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Уэст-Валли-Сити, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 24-8-1
| Крис Тикл
| Единогласное решение
| Flawless FC 2-Hated
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Хаммонд, США
|
|-
| Победа
| align=center| 23-8-1
| Джейвон Райт
| Сдача (удушение сзади)
| Fight Hard MMA
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:11
| Сейнт-Чарльз, США
|
|-
| Победа
| align=center| 22-8-1
| Дэвид Харрис
| Единогласное решение
| Bellator 75
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Хаммонд, США
|
|-
| Победа
| align=center| 21-8-1
| Майк Баскис
| Единогласное решение
| XFO 44
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Хофман-Эстейтс, США
|
|-
| Победа
| align=center| 20-8-1
| Кори Махоун
| KO (удары локтями)
| Colosseum Combat 21
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:13
| Кокомо, США
|
|-
| Победа
| align=center| 19-8-1
| Дэвид Лов
| Сдача (удушение сзади)
| Colosseum Combat 20
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:02
| Кокомо, США
|
|-
| Ничья
| align=center| 18-8-1
| Энок Уилсон
| Решение большинства
| UCS — Caged Combat 5
| 
| align=center| 5
| align=center| 5:00
| Гранд-Ронд, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 18-8
| Маркус Галван
| Раздельное решение
| Bellator 51
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Кантон, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 18-7
| Ральф Акоста
| Сдача (гильотина)
| WFC 2: Bad Boys
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:41
| Лондон, Англия
| Выиграл титул чемпиона WFC в легчайшем весе.
|-
| Победа
| align=center| 17-7
| Хосе Вега
| Сдача (гильотина)
| Bellator 43
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:06
| Ньюкёрк, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 16-7
| Стив Киннисон
| Единогласное решение
| Chicago Cagefighting Championship
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Вилла-Парк, США
|
|-
| Победа
| align=center| 15-7
| Джош Кейси
| Сдача (удушение сзади)
| Ruckus 4
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:56
| Аддисон, США
|
|-
| Победа
| align=center| 14-7
| Джаред Макмахан
| Сдача (гильотина)
| Chicago Cagefighting Championship
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:19
| Вилла-Парк, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 13-7
| Хироюки Такая
| KO (удары руками)
| Dream 16
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:45
| Нагоя, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 13-6
| Пабло Альфонсо
| Сдача (удушение сзади)
| Ruckus Invades Navy Pier
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:32
| Чикаго, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 12-6
| Уильям Йохум
| Сдача (гильотина)
| Lords of War 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:03
| Аддисон, США
| 
|-
| Поражение
| align=center| 11-6
| Ёсиро Маэда
| Сдача (удушение сзади)
| Dream 12
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:36
| Осака, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 11-5
| Майк Истон
| Раздельное решение
| UWC 7: Redemption
| 
| align=center| 5
| align=center| 5:00
| Фэрфакс, США
| 
|-
| Поражение
| align=center| 11-4
| Джо Уоррен
| TKO (остановлен врачом)
| Dream 7
| 
| align=center| 1
| align=center| 10:00
| Сайтама, Япония
| Стартовый этап гран-при Dream в полулёгком весе.
|-
| Поражение
| align=center| 11-3
| Вилл Рибейру
| Раздельное решение
| WEC 34
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сакраменто, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 11-2
| Мигель Торрес
| Сдача (гильотина)
| WEC 32
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:59
| Рио-Ранчо, США
| Лишился титула чемпиона WEC в легчайшем весе.
|-
| Победа
| align=center| 11-1
| Рани Яхья
| Единогласное решение
| WEC 30
| 
| align=center| 5
| align=center| 5:00
| Лас-Вегас, США
| Защитил титул чемпиона WEC в легчайшем весе.
|-
| Победа
| align=center| 10-1
| Эдди Уайнленд
| Единогласное решение
| WEC 26
| 
| align=center| 5
| align=center| 5:00
| Лас-Вегас, США
| Выиграл титул чемпиона WEC в легчайшем весе.
|-
| Победа
| align=center| 9-1
| Майк Беннетт
| Сдача (удушение сзади)
| KOTC: Hard Knocks
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:44
| Рокфорд, США
|
|-
| Победа
| align=center| 8-1
| Сэм Джексон
| Сдача (удушение сзади)
| XFO 14
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:36
| Лейкмур, США
|
|-
| Победа
| align=center| 7-1
| Майк Беннетта
| Сдача (гильотина)
| Courage Fighting Championships 7
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:45
| Декейтер, США
|
|-
| Победа
| align=center| 6-1
| Аарон Джеймисон
| Сдача (удары руками)
| Midwest Absolute Challenge 3
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:45
| Кантрисайд, США
|
|-
| Победа
| align=center| 5-1
| Майк Линдквист
| Сдача (удушение сзади)
| Evolution Fighting Championships 2
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:40
| Мачесни-Парк, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 4-1
| Мэтт Фьордироза
| Единогласное решение
| XFO 12: Outdoor War 2
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Айленд-Лейк, США
|
|-
| Победа
| align=center| 4-0
| Ник Хофф
| Сдача (удушение сзади)
| Courage Fighting Championships 6
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:24
| Айленд-Лейк, США
|
|-
| Победа
| align=center| 3-0
| Бен Миллер
| Сдача (удушение сзади)
| Evolution Fighting Championships
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:49
| Мачесни-Парк, США
|
|-
| Победа
| align=center| 2-0
| Коди Гирц
| Сдача (удушение сзади)
| Iowa Challenge 29
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:01
| Куинси, США
|
|-
| Победа
| align=center| 1-0
| Джесси Ронги
| Сдача (гильотина)
| Courage Fighting Championships 5
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:27
| Декейтер, США
|

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств США
Чемпионы WEC